Covey ist der Familienname folgender Personen:

 Hyatt E. Covey (1875–1968), US-amerikanischer Politiker
 Joy Covey († 2013), US-amerikanische Geschäftsfrau
 Rachel Covey (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard O. Covey (* 1946), US-amerikanischer Astronaut
 Stephen R. Covey (1932–2012), US-amerikanischer Bestseller-Autor un Hochschullehrer
 Wendi McLendon-Covey (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Covey Rocks, kleine Felseninseln vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Cowey Engineering
 Cowie